Villaralto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaralto (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Villaralto (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar